Джей-ліга 2019 — 27-й сезон чемпіонату Японії з футболу, що проходив з 22 лютого по 7 грудня  року. У турнірі взяли участь 18 клубів. Офіційна назва чемпіонату — . Переможцем став «Йокогама Ф. Марінос» та разом з Токіо та Касіма Антлерс кваліфікувалися до Ліги чемпіонів АФК.

Турнірна таблиця

Плей-оф за місце в лізі

1-й раунд

2-й раунд

Фінал

Результати матчів

Примітки 

2019 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу
2019 в Японії